

Aziende
 C. B. Fisk – azienda di strumenti musicali

Geografia
 Fisk – comune statunitense in Missouri

Persone
 Carlton Fisk – giocatore di baseball statunitense
 Eliot Fisk – chitarrista statunitense
 Jack Fisk – scenografo statunitense
 James Fisk – imprenditore statunitense
 Nicholas Fisk – scrittore britannico
 Robert Fisk – giornalista britannico
 Sari Fisk – giocatrice di hockey su ghiaccio finlandese
 Schuyler Fisk – attrice e cantante statunitense
 Steve Fisk – audio engineer e produttore discografico statunitense

Altro 
 Richard Fisk – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Vanessa Fisk – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Wilson Fisk – personaggio dei fumetti Marvel Comics